Grupp A i Europamästerskapet i fotboll för damer 2022 spelades mellan den 6 och 15 juli 2022.

Tabell

Matcher

England mot Österrike 

{{Resultat med trupp|id=ENG-AUT
|nr       = 1
|bild     = ENG-AUT (women) 2022-07-06.svg
|datum    = 6 juli 2022
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Beth Mead 
|mål2     = 
|arena    = Old Trafford
|spelplats= Manchester
|publik   = 68871
|publikref=
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare= 
|måldomare   =
|bästespelare=  Georgia Stanway
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Norge mot Nordirland

{{Resultat med trupp|id=NOR-NIR
|nr       = 2
|bild     = NOR-NIR (women) 2022-07-07.svg
|datum    = 7 juli 2022
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 3 – 0 
|mål1     = Julie Blakstad Frida Maanum Caroline Graham Hansen Guro Reiten 
|mål2     =  Julie Nelson
|arena    = St Mary's Stadium
|spelplats= Southampton
|publik   = 9146
|publikref=
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare= 
|måldomare   =
|bästespelare=  Caroline Graham Hansen
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Österrike mot Nordirland 

{{Resultat med trupp|id=AUT-NIR
|nr       = 9
|bild     = AUT-NIR (women) 2022-07-11.svg
|datum    = 11 juli 2022
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Katharina Schiechtl Katharina Naschenweng 
|mål2     = 
|arena    = St Mary's Stadium
|spelplats= Southampton
|publik   = 9268
|publikref=
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= 
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

England mot Norge 

{{Resultat med trupp|id=ENG-NOR
|nr       = 10
|bild     = ENG-NOR (women) 2022-07-11.svg
|datum    = 11 juli 2022
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 6 – 0
|mål1     = Georgia Stanway Lauren Hemp Ellen White Beth Mead Alessia Russo 
|mål2     = 
|arena    = Falmer Stadium
|spelplats= Brighton and Hove
|publik   = 28847
|publikref=
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Beth Mead
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Nordirland mot England

{{Resultat med trupp|id=NIR-ENG
|nr       = 17
|bild     = NIR-ENG (women) 2022-07-15.svg
|datum    = 15 juli 2022
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 2
|mål1     = 
|mål2     =  Fran Kirby Beth Mead Alessia Russo Kelsie Burrows
|arena    = St Mary's Stadium
|spelplats= Southampton
|publik   = 30785
|publikref=
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Alessia Russo
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Österrike mot Norge 

{{Resultat med trupp|id=AUT-NOR
|nr       = 18
|bild     = AUT-NOR (women) 2022-07-15.svg
|datum    = 15 juli 2022
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Nicole Billa 
|mål2     = 
|arena    = Falmer Stadium
|spelplats= Brighton and Hove
|publik   = 12667
|publikref=
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Nicole Billa
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Källor 
 Officiell hemsida

Referenser

Grupp A